„Sumac” se poate referi la:

 sumac (Rhus coriaria), nume dat unor arbuști mediteraneeni din familia Anacardiaceae care au utilizări în industria pielăriei
 Yma Sumac, soprană peruviană (1922–2008)
 Operațiunea Sumac, serie de exerciții militare efectuate de marina militară a SUA în iulie 1952
 Sumac Centre, comunitate independentă din Nottingham, Marea Britanie